Александр Засс: Засс, Александр Павлович (1782—1843) — участник русско-турецкой войны 1806—1812 гг. и Наполеоновских войн.
 Засс, Александр Иванович (1888—1962) — российский спортсмен; силач, артист цирка.